Olympio est le nom de famille de Sylvanus Olympio (1902-1963) et son fils Gilchrist Olympio (né en 1936), deux hommes politiques togolais.